Schreiner kan som auktorsförkortning betyda:

 Edith Schreiner
 Ernst Jefferson Schreiner

Robotskapade auktorsförkortningar